Dit artikel bevat de uitslagen van de eerste tot en met de vijfde ronde van de Beker van België 2009-10.

1ste ronde
In deze eerste ronde treden naast de clubs die zich kwalificeerden uit de provincies ook de vierdeklassers van het vorige seizoen aan. Daartoe behoren dus ook de clubs die pas naar Derde klasse promoveerden, maar niet de clubs die pas uit Derde Klasse naar Vierde Klasse zijn gezakt.

2de ronde

3de ronde
In deze ronde treden alle overige derdeklassers toe tot de competitie. Er treden ook al clubs uit Tweede Klasse toe, namelijk de pas gepromoveerde clubs Standaard Wetteren, Boussu Dour Borinage en KV Turnhout.

4de ronde
In deze ronde treden ook de overige tweedeklassers van vorig seizoen toe tot de bekercompetitie.

5de ronde

R. Antwerp FC kocht het thuisvoordeel van FC Bleid af waardoor de match in het Bosuilstadion te Deurne is doorgegaan.

1/16de finales en volgende rondes

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2009/10